A 2002–2003-as UEFA-kupa győztese a Porto volt. A Celtic elleni izgalmas döntőben ezüstgól döntött a hosszabbításban. A Porto edzője, José Mourinho a következő évben a csapatát a bajnokok ligája-győzelemig vezette, mielőtt a Chelseahez távozott.

Selejtezők 

|}

A 64 közé jutásért 

|}
1A mérkőzést zárt kapuk mögött játszották le, mivel az FK Partizant megbüntették szurkolói rendbontás miatt.

A 32 közé jutásért 

|}

A 16 közé jutásért 

|}

Nyolcaddöntők 

|}

Negyeddöntők 

|}

Elődöntők 

|}

Döntő

Lásd még 
 2002–2003-as UEFA-bajnokok ligája
 2002-es Intertotó-kupa

További információk 

 Hivatalos honlap 
 Eredmények az RSSSF.com-ról 

UEFA-kupa
Uefakupa
Uefakupa